Suazo ist der Familienname folgender Personen:
 David Suazo (* 1979), honduranischer Fußballspieler
 Gabriel Suazo (* 1997), chilenischer Fußballspieler
 Humberto Suazo (* 1981), chilenischer Fußballspieler
 Julio César Suazo (* 1978), honduranischer Fußballspieler
 Maynor René Suazo (* 1979), honduranischer Fußballspieler
 Roberto Suazo Córdova (1927–2018), honduranischer Politiker, Präsident (1982–86)